Kawęczyn bezeichnet Orte in Polen:

Dörfer in der Woiwodschaft Großpolen:
 Kawęczyn (Powiat Turecki), Dorf und Sitz der Gmina Kawęczyn im Powiat Turecki
 Kawęczyn, Dorf der Gmina Września im Powiat Wrzesiński
Dörfer in der Woiwodschaft Heiligkreuz:
 Kawęczyn, Dorf der Gmina Imielno im Powiat Jędrzejowski
 Kawęczyn, Dorf der Gmina Nowy Korczyn im Powiat Buski
 Kawęczyn, Dorf der Gmina Smyków im Powiat Konecki
Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland:
 Kawęczyn, Dorf der Gmina Wadowice Górne im Powiat Mielecki
Dörfer in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Kawęczyn, Dorf der Gmina Gniewkowo im Powiat Inowrocławski
 Kawęczyn, Dorf der Gmina Obrowo im Powiat Toruński
Dörfer in der Woiwodschaft Łódź:
 Kawęczyn, Dorf der Gmina Aleksandrów im Powiat Piotrkowski
 Kawęczyn, Dorf der Gmina Godzianów im Powiat Skierniewicki
 Kawęczyn, Dorf der Gmina Masłowice im Powiat Radomszczański
 Kawęczyn, Dorf der Gmina Rzeczyca im Powiat Tomaszowski
Dörfer in der Woiwodschaft Lublin:
 Kawęczyn, Dorf der Gmina Chodel im Powiat Opolski
 Kawęczyn, Dorf der Gmina Godziszów im Powiat Janowski
 Kawęczyn, Dorf der Gmina Kłoczew im Powiat Rycki
 Kawęczyn, Dorf der Gmina Piaski im Powiat Świdnicki
 Kawęczyn, Dorf der Gmina Szczebrzeszyn im Powiat Zamojski
Dörfer in der Woiwodschaft Masowien:
 Kawęczyn, Dorf der Gmina Ciepielów im Powiat Lipski
 Kawęczyn, Dorf der Gmina Konstancin-Jeziorna im Powiat Piaseczyński
 Kawęczyn, Dorf der Gmina Maciejowice im Powiat Garwoliński
 Kawęczyn, Dorf der Gmina Tarczyn im Powiat Piaseczyński
 Kawęczyn, Dorf der Gmina Teresin im Powiat Sochaczewski

Siehe auch:
 Nowy Kawęczyn